Gjesing har flere betydninger:
 Gjesing (Esbjerg) – en bebyggelse og et ejerlav i Gjesing Sogn, Esbjerg Kommune
 Gjesing (Fruering Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Fruering Sogn, Skanderborg Kommune
 Gjesing (Norddjurs Kommune) – et sogn i Gjesing Sogn, Norddjurs Kommune

Steder
 Gjesing Sogn – flertydig artikel
 Gjesing Station – en jernbanestation i Esbjerg.

Personer med efternavnet Gjesing
 Astrid Gjesing – en dansk digter og billedkunstner
 Jens Gjesing – en dansk fodboldspiller
 Jens Christian Gjesing en dansk politiker.